Кубок Англии 1932/1933 () — 58-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Эвертон», в финале победивший «Манчестер Сити» со счётом 3:0.

Календарь турнира

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступили 43 клуба из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к 25 клубам, прошедшим квалификационные раунды (в их числе был клуб Третьего южного дивизиона «Брайтон энд Хоув Альбион», который не получил прямой путёвки в первый раунд и прошёл через квалификацию). «Барнсли» и «Уотфорд» получили прямые путёвки в третий раунд. В первый раунд также были приглашены клубы нижних лиг «Марин» и «Далидж Хэмлет».

34 матча первого раунда прошли в субботу, 26 ноября 1932 года. Восемь из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе. Матч между «Торки Юнайтед» и «Борнмутом» потребовал двух переигровок.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 10 декабря 1932. Шесть из них закончились вничью, из переигровки состоялись на следующей неделе. Матч между «Редингом» и «Ковентри Сити» потребовал двух переигровок.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также 2 клуба из Третьего дивизиона, «Барнсли» и «Уотфорд». Матчи прошли в субботу, 14 января 1933 года (одна встреча, между «Миллуоллом» и «Редингом», прошла на четыре дня позже). 7 матчей завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 28 января 1933 года. Два из них победителя не выявили и потребовали переигровок, которые прошли на следующей неделе.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 18 февраля 1933 года. Два из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда прошли в субботу, 4 марта 1933 года. Матч между «Дерби Каунти» и «Сандерлендом» завершился вничью со счётом 4:4, переигровка состоялась через четыре дня.

Полуфиналы 
Полуфиналы состоялись в субботу, 18 марта 1933 года.

Финал 

Финал турнира прошёл на «Уэмбли» 29 апреля 1933 года. В нём встретились «Манчестер Сити» и «Эвертон». Победу со счётом 3:0 одержал «Эвертон».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1932
Футбол в Англии в сезоне 1932/1933
Футбол в Европе в 1932 году
Футбол в Европе в 1933 году